

Patronyme 

Balthazar Vinatier

Toponyme 

Porte du Vinatier, à Lyon, en France
Centre hospitalier Le Vinatier, à Bron, en France